Kropa je lahko:

kropa, močan izvir, pri katerem prihajajo vode na nagnjenem površju na plan razpršene med skalovjem
Kropa, naselje na Gorenjskem
Kropa, gorski potok, levi pritok Mostnice v dolini Voje v Bohinju
Kropa, slovensko bajeslovno bitje